Liselotte, variante de Lise et Élisabeth, peut désigner :

Prénom 
 
 Liselotte von der Pfalz, Élisabeth-Charlotte de Bavière

Autres 
(4757) Liselotte